Cuvântul Prisacă se poate referi la:
 Prisacă: locul pe care se află amplasate familiile de albine împreună cu stupii respectivi, cabana, inventarul și instalațiile anexe
 Prisacă - sistem de fortificații